Sikoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Sikoluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,70),  (3 ha)
2. Sikoluoto (ö i Birkaland), Tammerfors,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar